Gunnison (Colorado)
 Gunnison (Mississipí)
 Gunnison (Utah)
 Parc Nacional del Canyó Negre del Gunnison, parc nacional dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Gall de plana de Gunnison (Centrocercus minimus), ocell de la família dels fasiànids que habita una petita zona de praderia als estats nord-americans de Colorado i Utah.